Amedeo Bertolo (1941-2016), anarchiste italien né italien ;
 Dino Bertolo (né en 1958), coureur cycliste français ;
 Nicolás Bertolo (né en 1986), footballeur argentin.